FII peut désigner :

 Foreign institutional investor (en français, investisseur institutionnel étranger), un terme générique d'institution financière ;
 Falling into Infinity, le quatrième album du groupe américain Dream Theater, sorti en 1997 ;
 Forum international pour les investissements, de La Baule-Escoublac, en France.